Trois navires de la Marine royale canadienne ont été baptisés NCSM Cowichan :
 Le , un dragueur de mines de la classe Bangor mis en service en 1941 et vendu en 1946.
 Le , un dragueur de mines de la  mis en service en 1953 et vendu à la France en 1954.
 Le , un dragueur de mines de la classe Bay mis en service en 1957 et mis hors service en 1997.

Cowichan